Il doppio  del Trofeo Paolo Corazzi 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Alexander Peya e Martin Slanar erano i detentori del titolo, ma Peya non ha partecipato. Slanar ha fatto coppia con Karol Beck.

Treat Conrad Huey e Purav Raja ha battuto in finale Tomasz Bednarek e Mateusz Kowalczyk 6–1, 6–2.

Teste di serie

  Treat Conrad Huey /  Purav Raja (campioni)
  Jordan Kerr /  David Škoch (primo turno)

  Karol Beck /  Martin Slanar (quarti di finale)
  Jeff Coetzee /  Ken Skupski (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Trofeo Paolo Corazzi 2011